Hindenburgstraße 15 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hindenburgstraße 15 in Bünde, siehe Liste der Baudenkmäler in Bünde
 Hindenburgstraße 15 (Darmstadt)
 Hindenburgstraße 15 in Donauwörth, siehe Liste der Baudenkmäler in Donauwörth
 Hindenburgstraße 13/15 in Feuchtwangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Feuchtwangen
 Hindenburgstraße 15 in Gummersbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Gummersbach
 Hindenburgstraße 15/15a in Hannover, siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Zoo
 Hindenburgstraße 15 in Metzingen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Metzingen
 Hindenburgstraße 15 in Pöcking, siehe Liste der Baudenkmäler in Pöcking
 Hindenburgstraße 15 in Schwabach, siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabach
 Hindenburgstraße 15 in Weinstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Weinstadt